Аквитания (Aquitania) може да се отнася за:

 Аквитания, историческа област, Франция
 Аквитани, хора, живели в днешния регион Аквитания, Франция
 Аквитания (регион), регион в Югозападна Франция
 Галия Аквитания, римска провинция
 Aquitania prima
 Aquitania secunda
 Novempopulana или Aquitania Tertia
 Аквитания (кралство), VI – IX век
 Херцогство Аквитания, 675-838
 Виа Аквитания, римски път от Нарбона (Colonia Narbo Martius) в Южна Галия до Бордо (Burdigala)
 Аквитания (Колумбия), община в Колумбия
 Аквитания (кораб), британски пътнически кораб от Великобритания за САЩ
 (387) Аквитания, астероид